Плутонийдимедь — бинарное неорганическое соединение
плутония и меди
с формулой CuPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Плутонийдимедь образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа I mma,
параметры ячейки a = 0,4332 нм, b = 0,6686 нм, c = 0,7376 нм, Z = 4,
структура типа цезийдимеди CuCe
.

Соединение конгруэнтно плавиться при температуре 865°С.

Примечания 

Соединения меди
Соединения плутония
Интерметаллиды
мед